Geiningen ist der Name folgender Orte

 Geiningen (Waldbröl), ein Dorf im Stadtgebiet der Stadt Waldbröl, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe
 Geiningen, früherer deutsche Name der Gemeinde Chénens im Saanebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz